Daniel Sobrino, ingénieur du son et mixeur français ;
 Francisco Sobrino (1932-2014), peintre et sculpteur de l’art cinétique espagnol ;
 Joaquín Sobrino (né en 1982), coureur cycliste espagnol ;
 Jon Sobrino (né en 1938), théologien catholique salvadorien.

Homonymie de patronyme